Amerikai Egyesült Államok
 Lyle (Kansas)
 Lyle (Minnesota)
 Lyle (Washington)

Nevek
 Lyle, családnév
 Lyle, keresztnév